Брокколи — многозначный термин.

 Брокколи — однолетнее овощное растение семейства капустных.
 Брокколи, Альберт (1909—1996) — выдающийся американский кинопродюсер, лауреат премии «Оскар».
 Брокколи, Барбара (род. 1960) — американский режиссёр.